Эдгрен () — шведская фамилия. Известные носители:

  (род. 1934) — финский археолог.
 Эдгрен, Уле (1898—1962) — финский дирижёр и композитор.